Praça da Ribeira (Lisboa)
 Praça da Ribeira (Porto)

Desambiguação